Харденберг, ранее Гарденберг ():
 Харденберг, Эйлер — вместе с Брокенгузеном и Фелитом послан был датским королём Фридрихом II в 1562 г. в Россию для заключения союза против Швеции и Польши;
 Карл Август фон Гарденберг (1750—1822) — прусский канцлер;
 Харденберг, Георг Фридрих Филипп — писатель, более известен под именем Новалиса;
 Гарденберг, Альберт — протестантский богослов (1510—1574).

Топоним 
 Харденберг (община) — община в нидерландской провинции Оверэйссел.
 Харденберг (город) — центр одноимённой общины.

Примечания